Наундорф (Саксонија), град у округу Бауцен, Саксонија, Њемачка
 Наундорф (Добершау-Гаусиг), насељено мјесто у граду Добершау-Гаусиг, округ Бауцен, Саксонија, Њемачка

Види још 
 Науендорф